Ники́та (от  — Победитель) — мужское имя греческого происхождения.

От имени «Никита» в русском языке происходят отчества «Ники́тич» и «Ники́тична», а также фамилия «Ники́тин». Иногда используемые в современном языке «Ники́тович» и «Ники́товна» противоречат литературной норме.

Святые 
 Никита Бесогон — апокрифический великомученик, его почитание слилось с образом Никиты Готского (память — )
 Никита Готский (умер в 372 г.) — великомученик (память — )
 Никита Константинопольский (ск. ок. 372 г.), исповедник, Божий угодник (17 января)
 Никита Ремесианский (353—420 гг.) — епископ ()
 Никита Лионский — епископ Лиона (551/552—573 гг.), раннехристианский католический святой (2 апреля).
 Никита Халкидонский (VIII век) — епископ, исповедник, преподобный ()
 Никита Мидикийский (760—824 гг.) — исповедник, преподобный ()
 Никита Стифат (ок. 1005 — ок. 1090 г.) — христианский мистик, богослов, полемист и писатель, преподобный
 Никита Новгородский (ум. 1108 г.) святитель, затворник Печерский, епископ Новгородский (13 февраля, 13 мая, 27 мая).
 Никита Столпник (ум. 1186 г.) — святой Русской церкви, почитается в лике преподобных.
 Никита (Алфанов), преподобный, вместе с братьями основал в 1389 г. Сокольницкий Девичий монастырь; скончался в XV веке; память 4 мая и 17 июня по ст. ст.
 Никита, мученик (17 декабря ст. ст.)
 новомученики:
 Никита (Делекторский), сщмч., епископ, Орехово-Зуевский. (по ст. ст.: 26 января в соборе новомучеников; 6 ноября)
 Никита (Сухарев) (по ст. ст.: 26 января в соборе новомучеников; 21 июня)

Распространение имени 
В Москве, по данным Управления ЗАГС Москвы, имя в первом квартале 2010 года вошло в десятку самых популярных мужских имён у новорождённых.

Носители, известные по имени 
 Никита — митрополит Киевский;
 Никита — псевдоним российского певца, настоящее имя Алексей Михайлович Фокин.

 Никита I (патриарх Константинопольский)

 Никита Оорифа — византийский государственный деятель, патриций и адмирал.
 Никита Павловец (ум. 24 марта 1677) — жалованный иконописец Оружейной палаты.
 Никита Пафлагон — византийский философ;
 Никита Пустосвят — суздальский священник, противник церковной реформы патриарха Никона.
 Никита Хониат — византийский историк, писатель.

 Никита (Ананьев) — епископ Козельский и Людиновский.
 Никита (Делекторский) — епископ Орехово-Зуевский, викарий Московской епархии.
 Никита (Добронравов) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен, церковный историк, специалист по церковному праву.
 Никита (Латушко) — архимандрит Русской православной церкви, бывший начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.
 Никита (Лулиас) — епископ Константинопольского патриархата, управляющий Дарданелльской епархией (с 29 августа 2007 года)
 Никита (Прибытков) — епископ Русской православной церкви, епископ Белёвский, викарий Тульской епархии.
 Никита (Семешков) — епископ Коломенский.
 Никита (Стягов) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Боровичский.
 Никита (Тотемский) — епископ Русской православной церкви, епископ Коломенский и Каширский.

Персонажи 
 Никита Кожемяка — персонаж русских былин.
 Царь Никита — персонаж срамной сказки А. С. Пушкина.

См. также 
 Аникин
 Ника (мифология)

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Русские мужские имена
Имена от эпиклес